Martel ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Martel (Lot), Gemeinde im Département Lot, Frankreich
 Martel Inlet, Bucht von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Martel (Florida)
 Martel (Ohio)
 Martel (Tennessee)
 Martel Estates (Tennessee)

Martel oder de Martel ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Martel (* 1959), kanadischer Poolbillardspieler
 Arlene Martel (1936–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Chip Martel (* 1953), US-amerikanischer Bridgespieler
 Christiane Martel (* 1932), französische Schauspielerin
 Danick Martel (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Diego Martel (1948–2021), spanischer Schwimmer
 Édouard Alfred Martel (1859–1938), französischer Höhlenforscher 
 Eric Martel (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Frédéric Martel (* 1967), französischer Soziologe, Autor und Journalist

 Jeanne Martel (1915–1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Joël Martel (1896–1966), französische Bildhauer, Designer und Inneneinrichter, siehe Jan und Joël Martel
 Johanne Martel-Pelletier (* 1952), kanadische Medizinerin
 John Martel (eigentlich Jean Martel, auch James Martel), Pirat in der Karibik
 Julio Martel (1923–2009), argentinischer Tangosänger
 K. C. Martel (* 1967), kanadischer Schauspieler
 Louis Martel (1813–1892), französischer Politiker
 Lucrecia Martel (* 1966), argentinische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Marc Martel (* 1976), kanadischer Sänger, Gitarrist und Pianist
 Pierre-Yves Martel (* 1979), kanadischer Musiker
 René Martel (1893–1976), französischer Historiker
 Rick Martel (* 1956), kanadischer Wrestler
 Sherri Martel (1958–2007), US-amerikanische Wrestlerin
 Thierry de Martel (1875–1940), französischer Chirurg
 Willy Martel (1907–1985), deutscher Jurist und Richter
 Yann Martel (* 1963), kanadischer Schriftsteller
 Yvan Martel (* 1970), französischer Mathematiker

Siehe auch: 
 Martell